Il Pool B della zona Euro-Africana Gruppo III nella Fed Cup 2012 è uno dei due gruppi in cui è suddiviso il Gruppo III della zona Euro-Africana. Sei squadre si sono scontrate secondo le regole del girone all'italiana. (vedi anche Pool A)

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Verdetti
Tunisia e Lituania ammesse ai playoff per la promozione al Gruppo II contro i vincitori del Pool A (Marocco e Irlanda).

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2012